Giuseppe Chittolina – calciatore italiano
 Stadio Ferruccio Chittolina – stadio polisportivo sito nel comune italiano di Vado Ligure, in provincia di Savona